Möhrchen ist 

 die Verkleinerungsform von Möhre
 eine Münze, siehe Möhrchen (Münze)

Siehe auch:
 Mörchen